Джулай () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джулай, Дмитрий Николаевич (род. 1976) — украинский футбольный комментатор.
 Джулай, Миранда (настоящая фамилия Миранда Дженнифер Гроссинджер) — американская актриса, писательница, кинорежиссёр.

См. также 
 Джулай (праздник)